Las siglas PCPC pueden hacer referencia a tres formaciones políticas:
Partido Comunista del Pueblo Canario
Partido Comunista del Pueblo Castellano
Partit Comunista del Poble de Catalunya